Robertson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Robertson County (Kentucky)
 Robertson County (Tennessee)
 Robertson County (Texas)